«Time For Annihilation» — перший концертний альбом американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 31 серпня 2010.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Papa Roach
Альбоми Eleven Seven Music
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2010
Альбоми альтернативного року
Події 31 серпня
Серпень 2010
Рок-альбоми